Bouqueret est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Bouqueret (1994-), coureur cycliste français spécialiste de VTT cross-country ;
 Christian Bouqueret (1950-2013), collectionneur et historien de la photographie français.

Patronyme français